Hans Wagner-Schönkirch (1872-1940), compositeur, chef de chœur, pédagogue et théoricien autrichien ;
 Hans Wagner (1896–1967), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hans Wagner (1905–1989), ophtalmologiste suisse ;
 Hans Wagner (né en 1949), bobeur allemand ;
 Hans Wagner (né en 1963), homme politique néerlandais et allemand ;
 Hans Wagner (1980-), compositeur autrichien.